Астра 1G — европейский телекоммуникационный спутник компании SES. Предназначается для ретрансляции радио- и телепрограмм в аналоговом и цифровом форматах.

Характеристики 
 Ракета-носитель: «Протон»
 Стабилизация: по трём осям
 Количество транспондеров: 22
 Мощность транспондера: 100 Вт
 ЭИИМ в центре пучка: 52 дБВт
 Ширина полосы транспондера: 26 МГц
 Рабочий диапазон: 12,5…12,75 ГГц

Зона покрытия 
Европа. В частности, в Москве возможен приём программ, транслируемых с этого спутника.

См. также 
 Список телевизионных спутников

Примечания

Ссылки 
 ses-astra

Астра (спутники связи)